A 90 823-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
Az M0-s autóút 44. és 45. kilométerei között található ecseri csomópont egyik átkötő útja. A Budaörs felé vezető forgalomban ágazik le az M0-sról, a 44,700-as kilométerszelvény közelében, és a 31 110-es útba torkollik bele. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 354 méter.

A csomópont többi ága: a Budakalász felől lehajtó 90 823-as, Budaörs felé felhajtó 90 824-es, a Budaörs felől lehajtó 90 821-es és a Budakalász felé felhajtó 90 822-es utak.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

90823
Ecser